

Patronymes 
 Charles-François Oudot (1755-1841), homme politique français ;
 Estelle Oudot (1962-), helléniste française ;
 Georges Oudot (1928-2004), peintre et sculpteur français ;
 Jacques Oudot (1913-1953), médecin et alpiniste français ;
 Jacques Oudot (1934-), homme politique français ;
 Jules Oudot (1861-1925), auteur dramatique français ;
 Nicolas Oudot (vers 1565-1636), imprimeur français ;
 Roland Oudot (1897-1981), peintre et lithographe français.

Nom de famille 
 Famille Oudot de Dainville

Homonymie de patronyme, famille d'ancienne bourgeoisie française